Черкашина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Черкашина, Валентина Николаевна (1942—2012) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда.
 Черкашина, Любовь Викторовна (род. 1987) — белорусская гимнастка и тренер.
 Черкашина-Губаренко, Марина Романовна (род. 1938) — советский и украинский музыковед, музыкальный критик, педагог, либреттист.

Топоним 
 Черкашина — деревня, Тобольский район, Тюменская область, Россия. См. также 
 Черкавщина — село в Чортковском районе Тернопольской области Украины.